Чемпионат Финляндии по фигурному катанию 2001 года — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Финляндии сезона 2000—2001. Фигуристы соревновались только в мужском и женском одиночном катании. Соревнования среди юниоров проводились во всех видах, включая парное катание.
По итогам чемпионата была сформирована сборная команда Финляндии на чемпионаты Европы, мира и юниорский чемпионат мира.

Турнир прошёл в Миккели с 6 по 7 января 2001 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Юниоры. Юноши

Юниоры. Девушки

Юниоры. Танцы

Юниоры. Парное катание 

 WD — Снялись с соревнований

Ссылки 
 2001 Результаты: Taitoluistelu-lehti. — 2001. — № 1. — С. 13.

Чемпионаты Финляндии по фигурному катанию
2001 год в фигурном катании
Спорт в Миккели
Фигурное катание в сезоне 2000/2001
Спорт в Финляндии в 2001 году